Bertil Almgren kan avse:

* Bertil Almgren (1878–1940), svensk industriledare
 Bertil Almgren (1918–2011), svensk arkeologiprofessor
 Bertil Almgren (1932–2018), svensk förlagsman